∈ (wiskundige symbolen)
∈ (element, wiskunde)